Liră poate însemna:
 Liră (instrument)
 Lira (constelație)
 numele monedelor din mai multe țări ale lumii:
 Egipt: Liră egipteană ()
 Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud, Insulele Falkland: Liră din Insulele Falkland ()
 Gibraltar: Liră din Gibraltar ()
 Guernsey: Liră sterlină (), Liră din Guernsey ()
 Insula Man: Liră sterlină (), Liră din Insula Man ()
 Jersey: Liră sterlină (), Liră din Jersey ()
 Liban: Liră libaneză ()
 Regatul Unit: Liră sterlină ()
 Sfânta Elena: Liră din Sfânta Elena ()
 Siria: Liră siriană ()
 Sudan: Liră sudaneză ()
 Turcia: Liră turcească ()